«Щенок по кличке Скуби-Ду» () — американский мультсериал студии Hanna-Barbera, повествующий о жизни членов банды «Скуби-Ду» в детстве. Премьера мультсериала состоялась 10 сентября 1988 года. Последняя серия была показана 17 августа 1991 года.

Сюжет 
Мультсериал повествует о жизни, персонажей сериала: «Скуби-Ду, где ты!» в детстве. Главные герои этого сериала как и раньше: лидер Фред, красотка-журналистка Дафна, умная Велма, Шэгги Роджерс и конечно, известный пёс по имени Скуби-Ду.

Эпизоды

1 сезон

2 сезон

3 сезон

Роли озвучивали

Интересные факты 
 После первого сезона сериала большая часть команды Hanna-Barbera, включая, Тома Рюггера покинула студию и перешла в Warner Bros., что бы помочь им с сериалом «Приключения мультяшек» .
 Это — единственный сериал о «Скуби-Ду», где Фреда не озвучивал Фрэнк Уэлкер. Но тем не менее он озвучил дядю Фреда — дядю Эдди — издателя газеты «Национальны мифоплёт».
 Это был последний сериал, где Дон Мессик озвучил Скуби-Ду, прежде чем он скончался от инсульта в 1997 году.
 Это — единственный сериал, где ребята не называются корпорацией «Тайна» (официальное имя команды, которое не упоминалось несколько лет), но тем не менее ребята называют себя детективным агентством «Скуби-Ду», а также ребята просят небольшую плату за свои услуги.
 «Дух приходит на ужин», «Лучшая история» и «Дух Рок-Н-Ролла» — единственные три серии, где Фред не обвиняет Рэда Хэрринга в преступлении, которое он не совершал.
 «Скуби-Ду: приключения! Таинственная карта» — кукольный фильм, основанный на этом сериале вышел в 2013 году.

Примечания

Ссылки 

Мультсериалы о Скуби-Ду
Мультсериалы США, запущенные в 1988 году
Мультсериалы США, завершённые в 1991 году
Телесериалы-ремейки